Evergreen Line bezeichnet:

 eine geplante SkyTrain-Linie im Großraum Vancouver, siehe Evergreen Line (SkyTrain)
 Liniendienste der Reederei Evergreen Marine